Peene kan avse:
 Peenestrom – den västra mynningsarmen av floden Oder
 Peene (flod) – en flod i Mecklenburg och Pommern